Oude Haven (Hengstdijk)
 Oude Haven (Hilversum)
 Oude Haven (Rotterdam)
 Oude Haven (Veghel)
 Oude Haven (Vlaardingen)
 Oude Haven (Zierikzee)